Фестиваль Детского Анимационного Творчества «МультFEST» — первый в России некоммерческий фестиваль, в конкурсной программе которого принимают участие только работы детских анимационных студий. Автор идеи Фестиваля — Михаил Еремеев. Организатор — АНО «Селебрити АРТ»

Первый фестиваль «МультFEST» прошел в Москве, в кинотеатре «Иллюзион» в марте 2012 года. В фестивале приняло участие более 30 детских анимационных студий из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новосибирска и др.. В числе участников так же было 5 анимационных студий при Детских домах. Мультфильмы-финалисты транслировались на фестивалях и форумах в течение 2012 года.

Второй фестиваль «МультFEST» прошел в 2013 году при поддержке Министерства Культуры Московской области. В фестивале приняли участие уже более 40 детских студий. Мультфильмы победители транслировались на канале «Улыбка ребенка»

Ссылки 
 Журнал «Здоровье Школьника» https://web.archive.org/web/20160304104635/http://www.za-partoi.ru/news/project/909.html
 «Аргументы Недели» http://argumenti.ru/culture/2013/04/245274
 «Бумеранг» http://www.bumer.ru/main/multfest_2.html
 ТК «Улыбка Ребенка» http://smiletv.org/luchshie-raboty-festivalya-multfest-pokazhut-zritelyam-ulybki-rebyonka-2/
 http://www.newsmsk.com/article/30Mar2013/sdetmi.html
 http://yarreg.ru/articles/123657
 http://www.terrakid.ru/projects/tvorcheskie-proekty/kinofilmy-i-animatsiya/933-multfilm-sozdannyj-na-master-klasse-studii-animakot-na-festivale-multfest-2013
 Телеканал Москва 24 — http://www.m24.ru/videos/15138
 Челябинск 31ТВ https://www.youtube.com/watch?v=5YVHvA9bBDE

Примечания 

Фестивали по алфавиту
Детские фестивали
Фестивали мультипликации
Кинофестивали Москвы
Фестивали, появившиеся в 2012 году
2012 год в Москве